Ориоль — фамилия и имя.

Фамилия 
 Ориоль, Венсан (1884—1966) — президент Франции в 1947—1954 годах.
 Ориоль, Дидье (род. 1958) — французский раллийный автогонщик.
 Ориоль, Жаклин (1917—2000) — французская лётчица.
 Ориоль, Жан-Батист (1806—1881) — французский артист цирка.
 Ориоль, Жорж (1863—1938) — французский поэт из школы фумизма, шансонье, писатель, художник и графический дизайнер.
 Ориоль, Жоан (род. 1986) — испанский футболист.
 Ориоль, Иосиф (1650—1702) — испанский священник, святой.
 Ориоль, Пьер, или Пётр Ауреоли (ок. 1280—1322) — французский философ и теолог.

Имя 
 Ориоль Ромеу (род. 1991) — испанский футболист.

См. также 
 Ориола
 Ориоли
 Ориоло
 Орьоль
 Орёл